Смаков — фамилия. Известные носители:
 Смаков, Ильфак Музипович (1940—1993) — башкирский певец (баритон). Народный артист БАССР (1985), заслуженный артист РСФСР (1989) и БАССР (1978).
 Смаков, Муса Гатиятуллович (1885—?) — деятель Башкирского национального движения.
 Смаков, Самат Кабирович (род. 1978) — казахстанский футболист, защитник. Мастер спорта Казахстана.